A 461-es jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Gödöllőt és Galgamácsát köti össze.

Megállóhelyei

!colspan=2| Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Gödöllő, autóbusz-állomás||25
|align=left| 
|-
|colspan=2|1|| Gödöllő, Egyetem||24
|align=left| 
|-
|colspan=2|2|| Gödöllő, Tisza utca||23
|align=left| 
|-
|colspan=2|3|| Gödöllő, Damjanich János utca||22
|align=left| 
|-
|colspan=2|4|| Gödöllő, Máriabesnyő Posta||21
|align=left| 
|-
|colspan=2|5|| Gödöllő, Máriabesnyő vasúti megállóhely bejárati út||20
|align=left| 
|-
|colspan=2|6|| Gödöllő, Incső lakópark||19
|align=left| 
|-
|colspan=2|7|| Gödöllő, MÁV őrház||18
|align=left| 
|-
|colspan=2|8||Domonyvölgy||17
|align=left|
|-
|colspan=2|9||Csintovány||16
|align=left| 
|-
|colspan=2|10||Bagi elágazás||15
|align=left|
|-
|colspan=2|11|| Aszód, Pesti út||14
|align=left|
|-
|12||∫|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||13
|align=left|
|-
|13||∫|| Aszód, művelődési ház||12
|align=left|
|-
|14||∫|| Aszód, vasútállomás bejárati út||11
|align=left|
|-
|15||∫|| Aszód, művelődési ház||10
|align=left|
|-
|16||∫|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||9
|align=left|
|-
|17||12|| Aszód, ikladi elágazás||8
|align=left|
|-
|18||13|| Aszód, Széchenyi utca 32.||7
|align=left|
|-
|19||14|| Iklad, Aszódi út||6
|align=left|
|-
|20||15|| Iklad, Rákóczi utca||5
|align=left|
|-
|21||16|| Iklad, művelődési otthon||4
|align=left|
|-
|22||17|| Iklad, takarékszövetkezet||3
|align=left|
|-
|23||18|| Iklad, orvosi rendelő||2
|align=left|
|-
|24||19||||1
|align=left|
|-
|∫||∫|| Iklad, Ipari Műszergyár||0
|align=left|
|-
|25||20|| Iklad, fatelep||∫
|align=left|
|-
|26||21|| Galgamácsa, mg. telep||∫
|align=left|
|-
|27||22|| Galgamácsa, Újtelep||∫
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai